Сезон ФК «Львів» 2020—2021 — 4-й за ліком сезон футбольного клубу Львів у Прем'єр-лізі. А ще команда взяла участь у Кубку України.

Гравці

Склад команди

Трансфери

Прийшли

Пішли

Передсезонні та товариські матчі

Змагання

Усі турніри

Чемпіонат України

Турнірна таблиця

Підсумки загалом

Підсумки за туром

Матчі

Кубок України

Статистика гравців

Матчі та голи 

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Воротарі

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Захисники

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Півзахисники 

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Нападники

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Гравці, що пішли з команди під час сезону

Востаннє оновлено: 9 травня 2021

Бомбардири 

Востаннє оновлено: 9 травня 2021

«Сухі» матчі 

Востаннє оновлено: 24 квітня 2021

Дисциплінарні покарання 

Востаннє оновлено: 9 травня 2021

Відвідуваність 

Востаннє оновлено: 9 травня 2021

Примітки

Посилання 
 Official website

Львів (футбольний клуб)
Lviv